14-е первенство Казахстана по футболу среди клубов Второй лиги, в котором приняли участие 9 команд. Соревнование имело любительский статус. Турнир проводился в Шымкенте с 10 сентября по 18 сентября 2015 года.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 7-8-е места 
17.09.2015 «Вест-Кроун» (Актобе) 3 - 0 «Евразия» (Аксу)

Матч за 5-6-е места (Павлодар) 
17.09.2015 «Нардос» (Павлодар) 2 - 2 д.в., пен. 5-6 «Пронет» (Актобе)

1/2 финала 
17.09.2015 «Гефест» (Сарань) 2 - 2 д.в., пен. 5-4 «Шалкар» (Шымкент)
17.09.2015 «Прогресс KZ» (Астана) 1 - 1 д.в., пен. 6-5 «Рузаевка» (Рузаевка)

Матч за 3-4-е места 
18.09.2015 «Шалкар» (Шымкент) 2 - 1 «Рузаевка» (Рузаевка)

Финал

Итоговая таблица

Лучшие игроки 
Лучший вратарь — Мурат Алмагамбетов («Пронет»).

Лучший защитник — Бахытжан Ибрагимов («Шалкар»).

Лучший полузащитник — Евгений Нестеров («Гефест»).

Лучший нападающий — Серик Тайкенов («Рузаевка»).

Лучший бомбардир (7 мячей) — Рахматулла Турсуметов («Прогресс KZ»).

Лучший игрок — Ербол Изекенов («Прогресс KZ»).

Ссылки